Леван Рева́зович Габриа́дзе (; род. 16 ноября 1969, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр грузинского происхождения. Художественный руководитель театра марионеток им. Резо Габриадзе.

Биография 

Леван Габриадзе родился в 1969 году в Тбилиси, в семье кинодраматурга-прозаика Резо Габриадзе (1936—2021) и музыканта Елены Джапаридзе. С 12 лет начал работать ассистентом и актёром в театре Резо Габриадзе.

В 17 лет был приглашён на одну из главных ролей в фильм «Кин-дза-дза!». Закончил мастерскую Театрального института им. Шота Руставели по специальности актёр.

В 1990 году поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) на факультет Дизайна и анимации. В 2000 году переехал в Москву, где стал рекламным режиссёром кинокомпании «Базелевс».

B 2010 году снял свой первый полнометражный фильм «Выкрутасы», получивший приз зрительских симпатий «Золотая тайга» на фестивале «Дух Огня» в Ханты-Мансийске в феврале 2011. В 2015 году снял фильм «Убрать из друзей» («Unfriended»), который был выпущен совместно с компанией Universal. В 2017 году закончил работу над анимационным фильмом по рассказам своего отца Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?». Картина вышла в прокат в мае 2018 года.

Фильмография

Актёр 
 1979 — Трудное начало
 1986 — Кин-дза-дза! — Гедеван Александрович Алексидзе («Скрипач»)
 1990 — Паспорт — доминошник / человек с цветами / носильщик / парень у машины
 1995 — Орёл и решка — эпизодическая роль
 2011 — Выкрутасы — гость на свадьбе (камео)

Режиссёр

Фильмы 
 2011 — «Выкрутасы»
 2011 — «Ёлки 2»
 2013 — «Ёлки 3»
 2015 — «Убрать из друзей»
 2017 — «Знаешь, мама, где я был?»

Музыкальные клипы 
 «Карл-Маркс-штадт» — клип группы «Мегаполис»

Реклама 
 Тонус «Иммунитет»
 Тонус «Молодость»
 Кириешки «Лайт»
 Bavaria «Спираль времени»
 Brooke Bond «Цейлон»
 Brooke Bond «Сенсация»
 Билайн «Живой ноль»
 Sbarro «Гол»
 Sbarro «Выстрел»
 Мириталь «Баба Люба»
 МТС «3 любимых номера»
 Daewoo Nexia «Новые Узбеки»
 Антиспид «Старые Люди»
 Антиспид «Половина населения»
 Антиспид «Кутузовский»
 Шармэль «Маленькая Радость»
 Ночной Дозор «Глаз не оторвёшь»
 Liquid Plumber «Кража»
 Валдай
 Красная линия «Интимный»
 Clearasil «Тарзанка»
 Мириталь «Дерево»
 МегаФон «Единый»
 Корбина Телеком «Сисадмин»
 Тинькофф «Текиза»
 Славянский Банк «Пастернак»

Ссылки 
 
 Биография Л. Габриадзе на сайте кинокомпании «Базелевс»
 Интернет-конференция на форуме «Кин-дза-дза»
 Лео Габриадзе — о картине «Знаешь, мама, где я был?» — интервью сетевому изданию Яркуб, апрель, 2018

Дети-актёры СССР
Выпускники Тбилисского театрального университета
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Кинорежиссёры фильмов ужасов